Ledizione 1971-72 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti Dózsa, che conquista il suo tredicesimo titolo, il quarto consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Bene dell'Újpesti Dózsa con 29 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria
(*) Le partite VM Egyetértés-Ferencváros e MTK-VM Egyetértés, terminate 0-0, non diedero punti alle squadre.

Verdetti 
 Újpesti Dózsa campione d'Ungheria 1971-72.
 Egri Dózsa e Szombathelyi Haladás retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1972-1973: Újpesti Dózsa qualificato.
 Coppa UEFA 1972-1973: Honvéd e Salgótarjáni BTC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
Campionato ungherese di calcio